Михаил Васильевич Проценко (1914—2003) — первый директор Ордена Трудового Красного Знамени Пензенского приборостроительного завода Министерства среднего машиностроения СССР, лауреат Государственной премии СССР и премии Совета Министров СССР.

Биография 
Проценко родился 27 февраля 1914 года в городе Шахты Ростовской области.

С 1931 по 1934 гг. работал на заводе Ростсельмаш — рабочим, электрослесарем.

В 1938 году после окончания Новочеркасского индустриального института получил специальность инженера-электромеханика.

С 1938 по 1941 годы направлен в город Мончегорск на комбинат Североникель, где работал: инженером-электриком, главным энергетиком, главным механиком.

С 1941 по 1942 годы направляется на Тырныаузский горно-обогатительный комбинат и назначается — главным механиком рудника, главным механиком ТГОК

С 1942 по 1946 годы работал в Красноярске — главным энергетиком и главным механиком Красноярского аффинажного завода.

В 1946 по 1950 годы направляется в город Электросталь где назначается начальником отдела реконструкции завода № 12 .

С 1950 по 1955 годы назначается директором строящихся заводов в городе Свердловск-45 и Костроме.

С 1955 по 1989 годы возглавлял Пензенский приборостроительный завод.

Под его руководством создана научно-производственная база мощного оборонного предприятия, налажен серийный выпуск военной продукции уровня мировых стандартов. Талантливый руководитель и организатор производства, создал коллектив, который под его руководством успешно справлялся с государственным планом и правительственными заданиями, творчески решавший любые технические задачи.

В 1976 году «За заслуги в создании и производстве новой техники» указом Президиума ВС СССР Пензенский приборостроительный завод награждён орденом Трудового Красного Знамени.

С 1989 года на пенсии, жил в городе Заречном.

В 1998 году учреждена производственная премия имени М. В. Проценко.

Умер 11 ноября 2003 года. Похоронен на городском кладбище.

Награды 
 Лауреат Государственной премии СССР (1975 года);
 Лауреат премии Совета Министров СССР (1981 года);
 Два  ордена «Знак Почёта»;
 Два ордена Трудового Красного Знамени;
 Орден Октябрьской Революции;
 Два  ордена Ленина.

Ведомственные знаки отличия:
 Отличник Гражданской обороны СССР
 Почётный знак Гражданской обороны СССР

Почётные звания 
 Почётный гражданин города Заречного (1984 года);
 Почётный гражданин города  Пензы (1997 года).

Память 
 Ежегодно в Заречном проходит турнир по боксу памяти М. В. Проценко. 

 В 2004 году открыта мемориальная доска на здании заводоуправления ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт"
 25 июня 2008 года  присвоено имя М.В. Проценко ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт"
 28 сентября 2009 года на территории ФГУП ФНПЦ ПО Старт, был установлен памятник в честь М.В.Проценко
 Приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Владимира Высоцкого от 27 октября  2011 года за № 624 «О переименовании ракетного катера «Р-187» проекта 12411, заводской номер 209 и малого морского танкера «ВТН-30» проекта 1844д заводской номер 109» малый морской танкер «ВТН-30» — назван в честь первого директора предприятия «Старт» Михаила Проценко.
 27-28 февраля 2014 года в Заречном Пензенской области состоялись мероприятия, посвященные 100-летию М.В.Проценко в которых приняли участие дети, внуки и правнуки Михаила Васильевича, его соратники, горожане. Мероприятия завершились большим концертом на главной сцене в ДК "Современник". Концерт состоял из творческих номеров, подготовленных муниципальными служащими города.
 В 2014 году Почта России выпустила конверт с изображением портрета М.В. Проценко.

Примечания

Источники 
 Завалишин Ю. К. Создание промышленных ядерных боеприпасов. — Саров, 2003.
 Официальный Сайт города Заречного. Почётные граждане. 
 Официальный Сайт города Пенза. Почётные граждане.
 История
 Памяти Проценко М. В.

Почётные граждане Заречного (Пензенская область)
Почётные граждане Пензы
Награждённые «Почётным знаком Гражданской обороны СССР»
Делегаты XXIII съезда КПСС